Tronsberg ist der Ortsname von

 Tronsberg (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Tronsberg (Ruderatshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern